

Анатомія людини 
 Гребінь великогомілкової кістки
 Задній слізний гребінь
 Клиноподібний гребінь
 Клубовий гребінь
 Лобовий гребінь
 Молочний гребінь
 Нервовий гребінь
 Передній слізний гребінь
 Півнячий гребінь

Анатомія тварин 
 Сагітальний гребінь — кісткове утворення вздовж сагітального шва черепа багатьох ссавців і плазунів
 Спинний гребінь — кістково-шкірне утворення на спині деяких тварин
 Гребінь — м'ясистий виріст на голові деяких птахів
 Гребінь — гребінь з пір'я на голові деяких птахів
Анатомія хребетних